A 2017-es atlétikai világbajnokságon a női maratonfutást augusztus 6-án rendezték meg London utcáin.

Rekordok

Menetrend

Eredmények
WR – világrekord
CR – világbajnoki rekord
AR – kontinensrekord
NR – országos rekord
PB – egyéni rekord
WL – az adott évben aktuálisan a világ legjobb eredménye
SB – az adott évben aktuálisan az egyéni legjobb eredmény

Végeredmény

Jegyzetek
 Végeredmény

2017-es atlétikai világbajnokság